Тільбергс () — латиське прізвище.

Відомі носії 

 Тільбергс Олегс (нар. 1956) — латиський художник, скульптор, майстер відеоінсталяції, нагороджений найбільшої мистецькою премією Фінляндії — «Ars Fennica» (1994)
 Тільбергс Яніс (1880—1972) — латиський радянський художник, портретист, графік та скульптор.

Латиські прізвища
Латиші